Botànica:
 Drepani, tipus d'inflorescència en monocasi

Onomàstica:

 Luci Pacat Drepani, orador romà

 Flor Drepani (Florus Drepanius), escriptor d'himnes romà